Wulf Brandstätter (* 1937 in Halle (Saale)) ist ein deutscher Architekt.

Brandstätter war Spezialist für Plattenbauten und befasste sich mit deren Integration ins innerstädtische Umfeld.

Leben 
Brandstätter studierte sechs Jahre an der TFH Dresden. Danach durchlief er beim VEB Wohnungsbaukombinat Halle eine Karriere vom Entwurfsbearbeiter zum Brigadeleiter. 1983 wurde er als Stadtarchitekt von Halle berufen, 1990 war er dort noch kurz Leiter des Stadtplanungsamts. Nach der Wende baute Brandstätter die Niederlassung der Bauunternehmung Philipp Holzmann AG in Halle auf. Er war Mitglied der SED.

Bauten und Entwürfe 

 1969–1972: Experimentelle Wohnhochhäuser in Y-Form am Dessauer Stadtpark 
 1984–1986: Innerstädtischer Wohnungsbau Brunos Warte in Halle  (Baubezogene Kunst von Lothar Sell und Christoph Weihe)
 1985: Gebäudezeile Große Klausstraße 17–21 
 1988: Großer Berlin 
 Bauten in Halle-Neustadt

Schriften 
 Innerstädtischer Wohnungsbau Brunos Warte. In: Architektur der DDR, Jahrgang 1985, S. #.

Einzelnachweise

Weblinks 
 PLATTENKÖPFE - Wulf Brandstädter auf Youtube

Architekt (DDR)
Architekt (Sachsen-Anhalt)
SED-Mitglied
Deutscher
Geboren 1937
Mann